Chiomontesi – abitanti di Chiomonte
Chiomontesi – abitanti di Frais (Chiomonte)